Říčky ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Říčky, Gemeinde im Okres Brno-venkov; siehe Říčky u Brna
Říčky v Orlických horách, Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou
Říčky, Ortsteil von Orlické Podhůří, Okres Ústí nad Orlicí
 Říčky (Lučina), linker Zufluss zur Lučina